Česjinovo (makedonska: Чешиново) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Česjinovo-Oblesjevo, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Česjinovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Česjinovo är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Čatal Česjma,  meter över havet,  kilometer sydost om Česjinovo. Runt Česjinovo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kočani,  kilometer öster om Česjinovo. 

Trakten runt Česjinovo består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Česjinovo-Oblesjevo